Forchheim steht für:
 Landkreis Forchheim, Bayern

Orte:
 Forchheim, Große Kreisstadt in Oberfranken, Bayern
 Forchheim (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Forchheim (Feisnitz), abgegangenes Dorf an der Grenze zwischen den Landkreisen Wunsiedel im Fichtelgebirge und Tirschenreuth, Bayern
 Forchheim (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Forchheim (Kaiserstuhl), Gemeinde im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Forchheim (Pockau-Lengefeld), Ortsteil der Stadt Pockau-Lengefeld, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Forchheim (Pförring), Ortsteil der Gemeinde Pförring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Forchheim (Rheinstetten), Ortsteil der Stadt Rheinstetten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Bahnhöfe:

Siehe auch:
 Forchheimer (Begriffsklärung)
 Furchheim (Begriffsklärung)